Miejscowości w USA:
 Williamstown – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Grant
 Williamstown – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire
 Williamstown – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire
 Williamstown – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
 Williamstown – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Gloucester
 Williamstown – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Dauphin
 Williamstown – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
 Williamstown – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Wood
 Williamstown – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Orange
 Williamstown – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Orange

Gminy w USA:
 Williamstown (ang. Williamstown Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire
 Williamstown (ang. Williamstown Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ingham
 Williamstown (ang. Williamstown Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
 Williamstown (ang. Williamstown Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Orange
 Williamstown (ang. Williamstown Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge

Australia:
 Williamstown - portowe miasto w Australii – część aglomeracji Melbourne
 Williamstown (Australia) – miejscowość w Australii Południowej